Banda que surgiu de uma união ocorrida em 2003 entre membros do Gong e do Acid Mothers Temple.

Integrantes
Daevid Allen (guitarra, vocal)
Kawabata Makoto (guitarra, vocal)
Cotton Casino (sintetizadores, vocal)
Gilli Smyth (vocal)
Josh Pollock (guitarra, vocal)
Dharmawan Bradbridge (baixo, vocal)
Orlando Allen (bateria)

Gong Global Family